Fičo je lahko: 

 priljubljen izraz za avtomobil Zastava 750 
 Fičo Balet, slovenska umetniška skupina